«Тропа сломанного клинка» (, , букв. Меч, убитый горем) — гонконгский фильм режиссёра Чжан Чэ 1967 года.

Сюжет 

Ли Юэ, сын покойного главнокомандующего, разыскиваемый по решению суда за убийство придворного, акт возмездия, бежит в небольшой городок, где живёт под другим именем, Цзян Ци, и работает конюхом. Девушка-разбойник по имени Сяомэй влюбляется в Юэ, но сам парень любит Лю Чжэньэр, девушку, которую он был вынужден оставить. Юэ знакомится с мечником Фан Цзюньчжао, который ищет Ли Юэ по просьбе Чжэньэр. Одновременно Цзюньчжао разыскивает молодой мастер острова Летучей Рыбы, Ту Лун, после того, как Цзюньчжао спас Чжэньэр от банды отца Ту Луна, Ту Цяньцю, и убил сына Цяньцю по имени Ху. Благодаря Сяомэй Чжэньэр приходит в дом к Ли Юэ, однако Юэ бежит на остров сражаться с бандой Ту Тяньцю, так как считает, что Чжэньэр влюблена в Цзюньчжао, и что Чжэньэр не достойна жизни с беглым преступником. Ли Юэ сражается до конца и уничтожает врагов, пока не получает смертельное ранение клинком Цяньцю. Чжэньэр бросается к нему, затем убивает себя. Одинокий Цзюньчжао продолжает жизнь одинокого странника.

В ролях

Съёмочная группа 

 Компания: Shaw Brothers
 Продюсер: Шао Жэньлэн
 Режиссёр: Чжан Чэ
 Сценарист: Чжан Чэ
 Ассистент режиссёра: Сюн Тинъу
 Постановка боевых сцен: , 
 Художник Чань Кэйёй
 Монтажёр: Цзян Синлун
 Грим: Нг Кон
 Оператор: Пао Сюэли
 Композитор: Эдди Ван,

Примечания

Ссылки 

   
 «Тропа сломанного клинка» на сайте Hong Kong Movie DataBase
 Рецензия на фильм на HKcinema.ru. 

Фильмы-боевики Гонконга
Фильмы-драмы Гонконга
Фильмы Shaw Brothers Studio
Фильмы на языке путунхуа
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Чжан Чэ